NME se može odnositi na:
 Nevi hemijski entitet
 -{N}--Metilamid, peptidna -{C}--terminalna kapa